W Polsce 
 Krobia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Krobia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło 
 Krobia – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło 
 Krobia – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia
 Krobia – dawna gromada
 Krobia – stacja kolejowa w ww. mieście

 Inne 
 Krobia – rodzaj ryb pielęgnicowatych